Кудрявое — название населённых пунктов на Украине:

 Кудрявое — село в Ахтырском районе Сумской области.
 Кудрявое — село в Чаплинском районе Херсонской области.